STS är en förkortning med många betydelser, däribland:

Socialdemokrater för tro och solidaritet, före detta broderskapsrörelsen
Space Transportation System, det officiella namnet på det amerikanska rymdfärjeprogrammet.
System i teknik och samhälle, en civilingenjörsutbildning vid Uppsala universitet.
Student Travel Schools
Cadillac STS, en modell av bilmärket Cadillac. 
Science and technology studies, vilket på svenska kan översättas till System i teknik och samhälle.
STS (ЗАО «Сеть Телевизионных Станций»), Rysk TV-Kanal.